

Histoire et géographie 

La Gaule (Gallia) ou les Gaules (Galliæ), territoire des Gaulois

Le pluriel s'explique par les distinctions suivantes :
 Divisions et subdivisions binaires :
 Division binaire de la Gaule par rapport aux Alpes :
 La Gaule cisalpine (Gallia cisalpina) : partie de la Gaule située sur le versant oriental des Alpes (en deçà des Alpes du point de vue romain)
 La Gaule transalpine (Gallia transalpina) : partie de la Gaule située sur le versant occidental des Alpes (par-delà les Alpes du point de vue romain)
 Subdivision binaire de la Gaule cisalpine par rapport au Pô (La Padus) :
 La Gaule cispadane (Gallia cispadana) : partie méridionale de la Gaule cisalpine, située sur la rive droite du Pô (en deçà du Pô du point de vue romain)
 La Gaule transpadane (Gallia transpadana) : partie septentrionale de la Gaule cisalpine, située sur la rive gauche du Pô (par-delà le Pô du point de vue romain)
 Subdivision binaire de la Gaule transalpine : voir la Gaule en toge et la Gaule en braies, ci-dessous
 Autre(s) division(s) binaire de la Gaule : la Gaule citérieure (Gallia citerior) et la Gaule ultérieure (Gallia ulterior)
 Divisions et subdivisions ternaires :
 Division ternaire d'ordre vestimentaire :
 La Gaule en toge (Gallia togata) : la Gaule cisalpine — tant cispadane que transpadane — dont les habitants étaient vêtus de toge
 La Gaule en braies (Gallia bragata) : la partie méridionale de la Gaule transalpine dont les habitants étaient vêtus de braies
 La Gaule chevelue (Gallia comata) : le reste de la Gaule transalpine
 Subdivision ternaire de la Gaule chevelue : les Trois Gaules
 La Gaule belgique (Gallia belgica)
 La Gaule celtique (Gallia celtica)
 La Gaule aquitaine (Gallia aquitanica) ou Aquitaine
 La Gaule narbonnaise (Gallia Narbonensis) :
 D'abord, la Narbonnaise, province sénatoriale administrée par un propréteur résidant à Narbonne
 Puis, les provinces résultant de ses partitions successives : la Narbonnaise première, la Narbonnaise seconde et la Viennoise
 La Gaule viennoise (Gallia Viennensis) ou Viennoise :
 Soit la Viennoise : province résultant de la partition de la Narbonnaise ; puis les provinces résultant de sa partition : la Viennoise première et la Viennoise seconde
 Soit l'ensemble du diocèse de Vienne ou Sept-Provinces couvrant le sud de la Gaule, avec Vienne pour capitale 
 Le diocèse des Gaules (diocesis Galliarum) : diocèse de l'Empire romain 
 La préfecture du prétoire des Gaules : préfecture de l'Empire romain comprenant, outre le diocèse précité, ceux d'Hispanie (diocesis Hispaniae), de Vienne (diocesis Viennensis) — ou des Sept-Provinces (diocesis Septem provinciarum) — et de Bretagne (diocesis Britanniae)
 Le vicaire des Gaules : vicaire du diocèse précité
 Le préfet du prétoire des Gaules : administrateur de la préfecture précitée
 L'Empire des Gaules (Imperium galliarum)
 La capitale des Gaules : Lyon (Lugdunum)
 Le nombril des Gaules (locus consecratus)
 La Gaule armorique
 La Guerre des Gaules
 Le patrice des Gaules : titre porté par Égidius (Ægidius)  (457-464) et Syagrius (Suagrius) (464-486)

 Religion 
 Le primat des Gaules

 Littérature et musique 
 Les Commentaires sur la Guerre des Gaules (Commentarii de Bello Gallico) ou simplement La Guerre des Gaules (Bellum Gallicum ou De Bello Gallico) de Jules César
 La Gaule française (Franco-Gallia), de François Hotman
 Amadis de Gaule (en langue originale : Amadis de Gaula''), roman de chevalerie espagnol du

Géographie 
 La Gaule : rivière du sud-ouest de la France

Nom commun 
 Grande perche (longue tige) de bois, à usage varié (guider une embarcation, sauter à la perche, frapper un arbre fruitier pour abattre les fruits murs, pêcher à la ligne),
 Gaule (Pêche), manche de la ligne.
 Gaule (Familier), érection.

Nom propre 

 Il existe dans l'église Notre-Dame de la Chapelle, à Bruxelles, un monument commémoratif en souvenir de Marie De Gaule, fille du chevalier Jérôme de Gaule, édifié en 1647 par son époux Charles d'Hovyne

Notes et Références

Notes

Références